Le mot enlèvement peut désigner plusieurs notions :
 Enlèvement, rapt d'une personne.
 Alerte enlèvement, dispositif d'alerte rapide en cas d'enlèvement.
 Enlèvement d'enfant, rapt de personnes mineures.
 Récits d'enlèvement par des extraterrestres
 Mariage par enlèvement, pratique traditionnelle dans certaines sociétés
 Enlèvement de l'Église, doctrine eschatologique chrétienne
 Enlèvement d'épave, voir Casse (automobile)
 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et Redevance d'enlèvement des ordures ménagères

Histoire 
 Enlèvement du Prince, un événement historique en 1801 pendant la guerre de la deuxième coalition.

Titre d'œuvre 
 L'Enlèvement en hydroaéroplane, film muet français réalisé par Max Linder sorti en 1912 ;
 Un enlèvement de chien (The Dognapper), dessin animé sorti en 1934 ;
 Enlèvement (), film de science-fiction horrifique de Clay Staub (2017)
 Un étrange enlèvement (The Elizabeth Smart Story), téléfilm américain diffusé en 2003.

Voir aussi